Oposek wielkooki, oposik wielkooki (Marmosa robinsoni) – gatunek niewielkiego ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae), przypominającego ryjówkę.

Zasięg występowania 
Oposek wielkooki występuje w Panamie (na zachód do Chiriquí i włącznie z Isla del Rey oraz Isla Saboga w Zatoce Panamskiej), północnej i zachodniej Kolumbii, północnej Wenezueli (na północ od Orinoko) oraz na kilku wyspach na szelfie kontynentalnym Ameryki Południowej i Karaibów (Margarita, Trynidad, Tobago i Grenada).

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) samic 8,3–13,5 cm, samców 11,1–21,8 cm, długość ogona samic 10,1–19,5 cm, samców 14,5–21,5 cm; masa ciała samic 16–72 g, samców 39–110 g. Ma wydłużony, zaostrzony pyszczek i duże oczy przystosowane do nocnego trybu życia. Kariotyp wynosi 2n = 14, FN = 24.

Ekologia 
Lasy, gęste zarośla. Codziennie na nowo buduje prowizoryczne gniazda w dziuplach drzew lub starych gniazdach ptasich. Zręcznie się wspina, przy czym długiego chwytnego ogona używa jako piątej kończyny.

Dwa lub trzy razy w roku samica rodzi do 10 młodych, które przychodzą na świat po trwającej 17 dni ciąży.

Oposek wielkooki należy do torbaczy, ale nie ma torby lęgowej, więc młode muszą mocno trzymać się sierści matki.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dydelfowate
Ssaki Ameryki Południowej
Ssaki Ameryki Północnej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1898 roku